Grandview Township (comté de Louisa, Iowa)
Grandview Township (Illinois)